Jean Emmenegger (), footballeur suisse ;
 Hans Emmenegger (1604-1653), personnalité suisse ;
 Hans Emmenegger (1866-1940), peintre, graveur et dessinateur suisse ;
 René Emmenegger (1930-2018), personnalité politique suisse ;
 Véronique Emmenegger (1963- ), écrivaine franco-suisse.